Missouri City kan syfta på:

 Missouri City, Missouri
 Missouri City, Texas